Бело́н — французская фамилия: 
 Белон, Валентин (род. 1995) — французский футболист, вратарь, клуба «Ланс».
 Белон, Пьер (1517—1564) — французский натуралист, ботаник и путешественник.
 Белон, Пьер  (; 1762—1809) — французский военачальник времён Наполеоновских войн.
 «Белон» — российская группа компаний.